rupa (boeddhisme), begrip voor de materiële vorm in hindoeïsme en boeddhisme
 Rupa (geslacht), een geslacht van loopkevers